Niemcy:
 Sponheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Inne:
 Sponheim – hrabstwo

Osoby:
 Lars Sponheim – norweski polityk